Municípios da Espanha
Corbera — na província de Valência
Corbera d'Ebre — na província de Tarragona
Corbera de Llobregat — na província de Barcelona

Comunas Pirenéus Orientais, França
Corbère — em catalão: Corbera del Castell
Corbère-les-Cabanes — em catalão: Corbera de les Cabanes

Desambiguações de topônimos